Cintray puede referirse a: 

 Cintray, comuna francesa situada en Eure.
 Cintray, comuna francesa situada en Eure y Loir.